Anachis petrii är en snäckart. Anachis petrii ingår i släktet Anachis och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
petrii